Ковенко () — украинская фамилия. Известные носители:

 Ковенко, Андрей Витальевич (род. 1973) — украинский легкоатлет.
 Ковенко, Михаил Никитич (1888—1922) — украинский военный и политический деятель.